Sherpa er en betegnelse, der dækker flere forskellige forhold, der for de fleste har det tilfælles at de udspringer fra Himalaya-regionen i Nepal. Derudover anvendes betegnelsen sherpa i vid udstrækning som et synonym for styrke. 

 Sherpa-folket – en etnisk gruppe fra Khumbu-regionen (Khumbu-Sherpa) og Helambu (Helambu-Sherpa) i nepalesisk Himalaya.
 Sherpa (bjergguide) – en ofte anvendt betegnelse for de bjergguider, der ledsager bjergbestigere og andre grupper under ekspeditioner i Himalaya.
 C-23 Sherpa – et mindre amerikansk troppetransportfly fra Short Brothers
 Sherpa – nepalesisk inspireret øl'' fra mikrobryggeriet Jensens Bryghus

Kommentarer 
Sherpa anvendes som efternavn blandt mange personer fra sherpa-folket i Nepal, eksempelvis Ang Rita Sherpa samt bruges ofte lidt fejlagtigt som en fællesbetegnelse for bærere (el. portere), der ledsager ekspeditioner i Himalaya.